411 steht für: 
 das Jahr 411 v. Chr.
 (411) Xanthe, Asteroid
 The 411, britische Pop-Girlgroup

Verkehrswesen:
 Argus As 411, Flugmotor
 Besson MB-411, U-Boot-Bordflugzeug
 Cessna 411, leichtes zweimotoriges Propellerflugzeug
 Bundesstraße 411
 Bristol 411, Automodell
 VW 411, siehe VW Typ 4
 den US-amerikanischen Zerstörer USS Anderson (DD-411)
 eine Kriegslokomotive der USATC-Klasse S 160 
 Züge der ICE-Baureihe ICE T